Софья Петровна Аверичева (10 сентября 1914, Большой Невер — 10 мая 2015, Ярославль) — советская и российская театральная актриса, участница Великой Отечественной войны.

Биография 
Родилась в посёлке Большой Невер (Сковородинский район, Амурская область). В семье было 9 детей, была предпоследним ребёнком. Отец был начальником поисковой экспедиции, занимался поиском новых золоторудных месторождений. Мать умерла, когда Софья была ещё маленькая. Воспитывал её старший брат, с детства умела обращаться с оружием.  В 4-м классе получила в школе справку «отличник-пулеметчик». В 1928 году в 14 лет стала учеником слесаря, дошла до слесаря 6-го разряда. В начале 1930-х годов поступила на курсы шофёров. Работала шофёром, играла в Театре рабочей молодёжи на рабочих приисках, пока не стала актрисой.

Играла в театрах Уфы, Ленинграда, Орла, Ростова Великого. В ростовском театре играла с известными артистами, высланными из столичных городов. Училась у них актёрскому мастерству.

В 1939 году её пригласили в труппу Ярославского театра имени Ф. Г. Волкова, где она стала одной из ведущих актрис театра.

С началом Великой Отечественной войны в 1942 году пошла добровольцем на фронт, служила в Ярославской 234-й Коммунистической дивизии (234-я стрелковая дивизия) сначала бойцом-разведчиком, позже автоматчиком. Разведчица  225-й отдельной мотострелковой роты. В апреле 1943 года была ранена. В 1945 году ефрейтор, разведчик-наблюдатель взвода пешей разведки 1340-го стрелкового полка 234-й стрелковой дивизии РККА СССР. Награждена девятью боевыми наградами. Написала книгу мемуаров «Дневник разведчицы» о трёх своих фронтовых годах.

После окончания войны в 1945 году вернулась в Волковский театр, где прослужила до 1991 года. За годы работы в театре сыграла около ста ролей.

Была депутатом Ярославского городского совета шести созывов и профсоюзным лидером.

Умерла 10 мая 2015 года на 101-м году жизни в Ярославле.

Семья 
 Муж — Василий Иванович Малков, подполковник.

Награды 
 Нагрудный знак «Отличный разведчик»;
 Орден Красного Знамени:  30.04.1943, 17.06.1943;
 Орден Красной Звезды: 28.04.1945-29.04.1945;
 Орден Отечественной войны I степени;
 Медаль «За трудовую доблесть» (11 июля 1950);
 Два медали «За отвагу»: 03.09.1942;
 Медаль «За боевые заслуги»;
 Медаль «За освобождение Варшавы»;
 Медаль «За взятие Берлина»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
 Медаль «Ветеран труда»;
 Медаль 1-й степени «За заслуги во благо земли Ярославской» (2014) и др.

Работы в театре 
 «Нора» Ибсена — Нора (Ростовский театр)

Театр драмы им. Ф. Волкова 

 «Коварство и любовь» Ф. Шиллер — Луиза
 «Машенька» А. Афиногенов — Машенька
 «Варвары» М. Горький — Анна Фёдоровна
 «Шёл солдат с фронта» — Софья
 «Маскарад» М. Ю. Лермонтов — Нина
 «Горе от ума» А. С. Грибоедов — Софья
 «Молодая гвардия» А. Фадеев — Любовь Шевцова
 «Егор Булычов и другие» — Елизавета
 «На дне» М. Горький — Василиса
 «Фёдор Волков» — Императрица Елизавета Петровна
 «Сестры Фёдоровы» — Саша
 «Павел Греков» — Мир-Ахметова
 «Недоросль» Д. Фонвизин — Простакова
 «Без вины виноватые» А. Н. Островский (1952) — Шелавина
 «Глубокие корни» — Гоней Торнер
 «Восемь любящих женщин» — Шанель
 «Гостиница „Астория“» (1957) — Маруся
 «Зимняя баллада» (1971) — Тамара
 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» — Княгиня Апраксия

 Фильмография 
 1968 — Люди, как реки... — эпизод 1978 — Чужая — эпизод''

Библиография 
 Софья Аверичева «Дневник разведчицы» (1965, редактор Марк Лисянский). Первое издание: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1966, 278 стр.

Примечания

Ссылки 
 Дорога длиною в жизнь. Интервью с актрисой // «Северный край» // вторник, 16 ноября 2004
 Цветы с переднего края. // «Северный край» // вторник, 05 апреля 2005
 Заветный огонёк. // «Северный край» // четверг, 10 сентября 2009
 Сто лет на сцене жизни. Вековой юбилей отметила актриса Софья Аверичева // Еженедельник «Аргументы и Факты» № 38 17/09/2014
 10 сентября в Волковском театре 100-летний юбилей встретила легендарная Софья Аверичева // Российский академический театр драмы им. Ф. Волкова.
 Ярославская актриса Софья Аверичева отметит 100-летний юбилей // ЯрНовости. 01.09.2014
 Три дневника разведчицы. Презентация книги «Дневник разведчицы» известной актрисы Волковского театра Софьи Аверичевой состоится 13 марта в ярославской библиотеке им. Лермонтова. // Ярославский регион, № 09 от 10.03.2010

Персоналии:Театр драмы имени Фёдора Волкова
Столетние долгожительницы России
Женщины СССР в Великой Отечественной войне